

Persone
 Fabio Vacchi (1949) – compositore italiano
 Flaminio Vacchi, o Vacca (1538-1605) – scultore italiano
 Giannetta de' Vacchi, citata anche come Giannetta Varoli ((1400?-...) – testimone di apparizioni mariane italiana
 Giorgio Vacchi (1932-2008) – direttore di coro ed etnomusicologo italiano
 Marco Vacchi (1937) – imprenditore italiano
 Natalina Vacchi (1914-1944) – partigiana italiana
 Sergio Vacchi (1925-2016) – pittore italiano

Altro
 7600 Vacchi – asteroide